Coffeeville es el nombre de tres poblaciones de Estados Unidos:
Coffeeville (Alabama)
Coffeeville (Misisipi)
Coffeeville (Texas)